Бег иноходца:
 «Бег иноходца» — грампластинка в дискографии Владимира Высоцкого.
 «Бег иноходца» — советский фильм 1968 года режиссёра Сергея Урусевского.